Mala vas je ime več naselij

v Sloveniji 
 Mala vas, občina Dobrepolje
 Mala vas, občina Gorišnica
 Mala vas pri Grosupljem, občina Grosuplje
 Mala vas pri Ormožu, občina Ormož
 Mala vas, Ljubljana, pri Ježici v ČS Posavje

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Mala vas, pri Globasnici, nem. Kleindorf, občina Globasnica
 Mala vas, pri Grebinju, nem. Kleindörfl, tržna občina Grebinj
 Mala vas, pri Škocjanu v Podjuni, nem. Kleindorf I, občina Škocjan v Podjuni
 Mala vas, pri Kamnu, nem. Kleindorf II, občina Škocjan v Podjuni

naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška